Rogów kan syfta på:

Geografi

Litauen 

 Raguva, ort,

Polen 

 Rogów (ort i Polen, Masoviens vojvodskap, Powiat sokołowski), 
 Rogów (ort i Polen, Święty Krzyż vojvodskap), Powiat konecki, 
 Rogów (ort i Polen, Masoviens vojvodskap, Powiat szydłowiecki), 
 Rogów (ort i Polen, Lillpolens vojvodskap), Powiat miechowski, 
 Rogów (kommunhuvudort), Łódź vojvodskap, Powiat brzeziński, 
 Rogów (ort i Polen, Schlesiens vojvodskap), Powiat wodzisławski, 
 Rogów (kommun), Łódź vojvodskap, Powiat brzeziński, 

Robotskapade Litauenförgreningar
Robotskapade Polenförgreningar